La Princesse de Montpensier (1662), nouvelle de Madame de La Fayette ;
 La Princesse de Montpensier (2010), film de Bertrand Tavernier.